Die Saison 1977/78 der Eishockey-Oberliga, der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Eishockey, wurde wie die Vorsaison in zwei regionalen Gruppen Nord und Süd ausgespielt. Meister wurde der RSC Bremerhaven, der damit erstmals in die zweithöchste Spielklasse aufstieg. Durch die Aufstockung der Bundesliga in der Folgesaison rückten auch der EV Regensburg und der EHC Essen in die 2. Bundesliga auf.

Modus 

Die Gruppe Nord spielte zunächst mit 12 Teilnehmern eine Vorrunde, danach die ersten 6 der Vorrunde eine Finalrunde unter Mitnahme der Punkte aus der Vorrunde. Die letzten 6 der Vorrunde spielten zusammen mit dem ersten der Regionalliga Nord und den 2 ersten der Regionalliga West eine Qualifikationsrunde zur Oberliga 1978/79.

Die Gruppe Süd spielte mit 12 Teilnehmern eine Einfachrunde, anschließend spielten die ersten 6 der Vorrunde eine Finalrunde, die letzten 6 eine Abstiegsrunde, jeweils unter Mitnahme der Punkte aus der Vorrunde.

Schließlich spielten die Ersten und Zweiten beider Gruppen Nord und Süd in einer Aufstiegsrunde. Der Sieger dieser Aufstiegsrunde stieg direkt in die 2. Bundesliga auf, der Zweite spielte in Hin- und Rückspiel gegen den Vorletzten der 2. Bundesliga um den Aufstieg.

Oberliga Nord

Teilnehmer 
Der GSV Moers verzichtete auf den Aufstieg. Dafür verblieb der Grefrather EC in der Oberliga Nord, obwohl er im Vorjahr auf die Qualifikationsrunde verzichtet hatte.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: ,

Meisterrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen:

Qualifikationsrunde 
Der Neusser SC und der Berliner FC Preussen verzichteten auf die Teilnahme an der Qualifikationsrunde und standen damit als Absteiger fest. Aus der Regionalliga qualifizierten sich der Erste der Regionalliga Nord ESC Wedemark und die beiden Ersten der Regionalliga West, GSV Moers und VERC Lauterbach.

Damit stieg der GSV Moers in die Oberliga Nord auf, der ERC Ludwigshafen in die Regionalliga West ab.

Oberliga Süd

Teilnehmer 
Der Regionalligameister SC Reichersbeuern hatte auf den Aufstieg verzichtet. Dadurch verblieb der VER Selb, der in der Relegation dem Deggendorfer SC unterlegen war, in der Oberliga.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: ,

Meisterrunde

Abstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: , 

Durch die Aufstockung der Bundesliga auf 12 Mannschaften konnte der ERC Sonthofen als Nachrücker in der Oberliga verbleiben, während die DEC Frillensee Inzell verzichtete.

Aufstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: , 

Der EV Regensburg verlor die Relegationsspiele gegen die SG Nürnberg. Aufgrund der Aufstockung der Bundesliga rückten Regensburg und Essen in die 2. Bundesliga nach.

Weblinks 
 

1977
Eishockeysaison 1977/78